Braunschweiger bezeichnet:
 Braunschweiger (Lebensmittel), verschiedene Wurstsorten
 Mitglieder des Corps Brunsviga Göttingen
 Braunschweiger Monogrammist, niederländischer Maler der Renaissance
 Braunschweiger Jäger, militärische Einheit im 18. Jahrhundert
 Braunschweiger Kasse, ehemalige Krankenkasse
 Bürger von Braunschweig

Braunschweiger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Braunschweiger (1885–1952), deutscher Wasserspringer
 David Braunschweiger (1875–1928), deutscher Rabbiner, Autor und Freimaurer
 Verena Brunschweiger (* 1980) Buchautorin, Feministin, Gymnasiallehrerin

Siehe auch:
 Braunschweig (Begriffsklärung)